Голикова, Татьяна:
 Голикова, Татьяна Алексеевна (род. 1966) — российский государственный деятель, экономист.
 Голикова, Татьяна Николаевна (1945—2012) — советская балерина, педагог-репетитор.